

Рейніер — місто, штат Орегон
 Рейніер — місто, штат Вашингтон